Kalgan peut faire référence à :
 Zhangjiakou, ville chinoise, nommée Kalgan par les Européens jusqu'au milieu du ,
 Kalgan, planète fictive apparaissant dans le Cycle de Fondation d'Isaac Asimov.